Awesome est un mot anglais signifiant incroyable, grandiose, génial et fait référence à différentes choses :
 Awesome est un jeu vidéo de Reflections Software sorti en 1990 sur Amiga et Atari ST.
 Fiona
 Awesome est un logiciel de gestion de fenêtres pour les systèmes de type UNIX.
 Font Awesome est une police d'écriture et un outil d'icônes.
 Awesome est un groupe musical des années 1990.
 Awesome Comics un éditeur de comics.